{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=2 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по прыжкам с трамплина 2005/2006 года 
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Якуб Янда
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Турне четырёх трамплинов
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Якуб Янда Янне Ахонен
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Нордик Турнэмент
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Томас Моргенштерн
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Австрия
|-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2004/2005
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2006/2007>>>
|}
|}Кубок мира по прыжкам с трамплина''' 2005/06 - 27-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартовал 26 ноября 2005 года в финском Куусамо, а завершился 19 марта 2006 года в словенской Планице. Обладателем Кубка мира стал чех Якуб Янда.

Календарь сезона

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Статистика личных выступлений

Статистика командных выступлений

Общий зачёт

Личное первенство

Кубок Наций

Ссылки 
 Календарь соревнований на сайте FIS
 Итоговый зачёт на сайте FIS

Кубок мира по прыжкам с трамплина
Кубок мира
Кубок мира
Зимние виды спорта в сезоне 2005/2006